Fredrik Petersson eller Fredrik Peterson kan syfta på 

Fredrik Petersson (fotbollsspelare), tidigare fotbollsspelare
Fredrik Petersson (politiker), riksdagsman
Fredrick Peterson, svensk-amerikansk läkare och professor
Fredrik Peterson (idrottare), svensk beachvolleybollspelare

Se även 
 Fredrik Pettersson